Чемпионат мира по трековым велогонкам 2019 года прошёл с 27 февраля по 3 марта в Прушкове (Польша) на велотреке  под эгидой UCI. Было разыграно 20 комплектов медалей — по 10 среди мужчин и женщин.

Медалисты 
Выделены дисциплины, которые не входят в программу Олимпийских игр

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2018
Велоспорт в Польше
Чемпионаты мира в Польше
Спорт в Прушкове
Февраль 2019 года
Март 2019 года